Сигеи — кенийская фамилия. Известные носители:

 Сигеи, Барнабас — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Сигеи, Мэттью — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Сигеи, Никсон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Сигеи, Ричард — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Сигеи, Уильям (род. 1969) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Сигеи, Чарльз — кенийский бегун на средние дистанции.